Лев Розенфельд:
 Розенфельд (Каменев), Лев Борисович (1883—1936) — большевик, советский государственный деятель.
 Розенфельд, Лев Маркович (1911—1993) — советский учёный-теплофизик и педагог, заместитель директора Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО АН СССР.